Хобот може бити:

 Хобот (Стракоњице), насељено мјесто у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Хобот, више насеља у Пољској